Ховитт () — фамилия.

Известные носители:
 Ховитт, Вильям (1792—1879) — английский писатель.
 Ховитт, Питер Уилкинсон (род. 1946) - канадский экономист.